Euspilapteryx är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Stephens 1835. Euspilapteryx ingår i familjen styltmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Styltmalar
Euspilapteryx